Ad Vandenberg (1954), Nederlands componist, muziekproducent, muziekuitgever, kunstschilder en gitarist (onder andere van de band Vandenberg) (artiestennaam Ad Vandenberg)
Ad van den Berg (activist) (1944), Nederlands pro-pedofilie-activist, een van de oprichters van de Partij voor Naastenliefde, Vrijheid en Diversiteit
Ad van den Berg (schaker)